Sandasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sandasjön (Mörkö socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun, 
Sandasjön (Nacka socken, Södermanland), sjö i Nacka kommun,  (6,32 ha)
Sandasjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (14,4 ha)

Se även
Sandsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn